TNR est un sigle pour : 
 Terminal numérique de réseau de type Numéris ;
 Train navette rapide, service de navette ferroviaire de l'ONCF au Maroc ;
 Aéroport international d'Ivato, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Test de non-régression en informatique ;
 Tableau de niveau de réussite, en pédagogie ; à rapprocher de l'évaluation par ceintures, selon le modèle de la pédagogie institutionnelle ;
 Méthode TNR (pour , en français, capture-stérilisation-remise en liberté) pour éradiquer les populations de chat errant ou de chat haret.

Code IATA des aéroports